Puhakansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puhakansaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Puhakansaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar